Менвиль ():
 Менвиль — коммуна во Франции, департамент Па-де-Кале.
 Менвиль — коммуна во Франции, департамент Эна.
 Менвиль — коммуна во Франции, департамент Эр.